Shard – nei giochi multiplayer online, un regno o un'area di gioco
 Shard – in informatica, partizione di un database
 Shard – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 The Shard – grattacielo di Londra